Griže – wieś w Słowenii, w gminie Sežana
 Griže – wieś w Słowenii, w gminie Žalec